Tesfaye („Hoffnung“) ist ein äthiopischer Familienname sowie ein männlicher Vorname.

Namensträger

Familienname 
 Abel Makkonen Tesfaye (* 1990), kanadischer R&B-/Hip-Hop-Sänger, siehe The Weeknd
 Aster Tesfaye (* 1990), bahrainische Langstreckenläuferin
 Dereje Tesfaye (* 1985), äthiopischer Langstreckenläufer
 Haftamnesh Tesfaye (* 1994), äthiopische Langstreckenläuferin
 Homiyu Tesfaye (* 1993), deutscher Mittelstreckenläufer
 Mattias Tesfaye (* 1981), dänischer Politiker
 Mesfen Tesfaye (* 1929), äthiopischer Radrennfahrer

Vorname 
 Tesfaye Abera (* 1992), äthiopischer Langstreckenläufer
 Tesfaye Deriba (* 1998), äthiopischer Hindernisläufer
 Tesfaye Dinka (1939–2016), äthiopischer Politiker, ehemaliger Premierminister Äthiopiens
 Tesfaye Eticha (* 1974), äthiopischer Langstreckenläufer
 Tesfaye Gesesse (1936–2020), äthiopischer Schauspieler, Regisseur, Schriftsteller, Übersetzer und Theaterintendant
 Tesfaye Gebre Kidan (* 1935), äthiopischer General, ehemaliger Präsident Äthiopiens
 Tesfaye Jifar (* 1976), äthiopischer Langstreckenläufer
 Tesfaye Tafa (* 1962), äthiopischer Langstreckenläufer
 Tesfaye Tola (* 1974), äthiopischer Langstreckenläufer

Männlicher Vorname
Familienname